«Cormiers» puede referirse a:

Divisiones administrativas 
 Cormiers, 6º sección comunal de la comuna haitiana de Grande-Rivière-du-Nord.
 Cormiers, 12º sección comunal de la comuna haitiana de Léogâne.